Kentucky Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kentucky Township (Kansas)
 Kentucky Township (Madison County, Arkansas)
 Kentucky Township (Newton County, Arkansas)
 Kentucky Township (Saline County, Arkansas)
 Kentucky Township (White County, Arkansas)